Mela steht für:
 Mela (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Mela (Versammlung), sanskrit „gesellschaftliches Zusammentreffen“, religiöse oder säkulare Festveranstaltung in Indien, zum Beispiel Kumbh Mela
 Titularbistum Mela, ein römisch-katholisches Titularbistum
 Mela (Korsika), eine Gemeinde im Departement Corse-du-Sud auf Korsika
 Mela, einen Ortsteil der Gemeinde Montespertoli, Provinz Florenz, Italien

Mela ist der Familienname folgender Personen:
 Fabius Mela, römischer Jurist (vermutlich 1. Jh.)
 Francisco Mela (* 1968), kubanischer Musiker
 Ghias Mela (1961–2015), pakistanischer Politiker
 Pomponius Mela, römischer Geograph und Kosmograph der Antike aus Tingentera

MeLa steht für
 Mecklenburgische Landwirtschaftsausstellung, Agrarmesse in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Mella